Odo III van Troyes, graaf van Champagne (1089-1093)
 Odo III van Bourgondië, hertog van Bourgondië (1192-1218)